Alien Terror ist der Titel von
 Alien Terror (1971), mexikanischer Horrorfilm von Juan Ibanez und Jack Hill
 Alien Terror (1989), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Richard W. Haines